Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Philadelphia 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-4, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Evert (campionessa)
 Martina Navrátilová (finale)
 Sue Barker (semifinali)
 Virginia Wade (quarti di finale)

 Rosie Casals (semifinali)
 Betty Stöve (quarti di finale)
 Dianne Fromholtz (quarti di finale)
 Mima Jaušovec (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Philadelphia 1977